Ивица Белошевич (; 12 сентября 1909, Сушак, Австро-Венгрия — 7 октября 1987, Риека, СФРЮ) — хорватский и югославский футболист, игравший на позиции защитника, и футбольный тренер.

Клубная карьера 
Родившийся в Сушаке Ивица Белошевич на протяжении своей карьеры футболиста выступал за загребские клубы «Графичар» (с 1924 по 1931 год), «Конкордия» (с 1932 по 1937 год) и «Граджянски» (с 1937 по 1941 год).

Карьера в сборной 
3 июня 1933 года Ивица Белошевич дебютировал в составе сборной Югославии, в матче Балканского кубка 1933 года против команды Греции. Всего за Югославию защитник провёл 11 матчей.

Белошевич также выступал за сборную Хорватии, представлявшую Хорватскую бановину, проведя за неё три матча. 8 декабря 1940 года в поединке с Венгрией он играл роль капитана команды.

Тренерская карьера 
После завершения игровой карьеры Белошевич работал главным тренером во множестве загребских команд, а также в вараждинской «Славии», сисакском «Металаце» и «Карловаце».

Примечания

Ссылки 
 
 Статья на Nogometni leksikon
 Профиль на hrnogomet.com
 

Игроки сборной Хорватии по футболу
Игроки ФК «Граджянски»
Игроки ФК «Конкордия» Загреб
Игроки сборной Югославии по футболу
Футболисты Хорватии
Футбольные тренеры Хорватии
Футбольные тренеры Югославии